El término Calcedonia puede referirse a:

 Calcedonia, mineral;
 Calcedonia, antigua ciudad griega en la que se llevó a cabo el Concilio de Calcedonia en 451;
Calcedonia, distrito de la ciudad de Estambul actualmente llamado Kadıköy.
Calzedonia, franquicia de tiendas de ropa interior de origen italiano.